Malans, commune française du Doubs
 Malans, commune française de la Haute-Saône
 Malans, commune suisse du canton des Grisons